

Топоним 
Гайс () — топоним:
 Гайс — коммуна в Швейцарии, в полукантоне Аппенцелль-Ауссерроден.
 Гайс — коммуна в Италии в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.

Фамилия 
Гайс — устаревшая транскрипция английской фамилии Хейс.
 Гайс, Йоханнес (род. 1993) — немецкий футболист, опорный полузащитник клуба «Шальке 04».
 Гайс, Оливер (род. 1991) — немецкий стрелок, специализирующийся в стрельбе из пистолета. Призёр чемпионата мира.